Беклемишев — русская фамилия татарского происхождения («страж», по другой версии «желанный»).

Известные носители 
 
 Беклемишев, Анатолий Петрович (1890—1959) — американский инженер, профессор, публицист.
 Беклемишев, Андрей Николаевич (1787—?) — русский военачальник, генерал-майор.
 
 
 Беклемишев, Григорий Николаевич (1881—1935) — русский пианист и музыкальный педагог.
 Беклемишев, Дмитрий Владимирович (1930—2021) — советский, российский математик, сын .
 Беклемишев, Иван Никитич (?—1525) — русский дипломат и государственный деятель времен Ивана III и Василия III; стал родоначальник Берсеневых; по его двору получила название башня в Кремле.
 Беклемишев, Константин Владимирович (1928—1983) — советский зоолог и гидробиолог, сын .
 Беклемишев, Лев Дмитриевич (род. 1967) — российский математик, сын Д. В. Беклемишева.
 Беклемишев, Леонтий Юрьевич — воевода.
 
 Беклемишев, Никита Васильевич — московский дворянин, дьяк.
 Беклемишев, Никифор Пахомович — воевода.
 
 Беклемишев, Нил Нилович (род. 1941) — российский физик, проректор по экономике и развитию МАТИ — РГТУ им. К. Э. Циолковского, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 
 Беклемишев, Семён Васильевич (XV в.) — воевода.
 Беклемишев, Степан Владимирович (XVI в.) — воевода.
 Беклемишев, Фёдор Андреевич (1830—1906) — русский государственный деятель, саратовский и харьковский вице-губернатор.
 Беклемишев, Юрий Соломонович (известен под псевдонимом Крымов; 1908—1941) — русский советский писатель.

См. также 
 Беклемишев-Змий, Фёдор Васильевич (XV—XVI вв.?) — родоначальник дворянского рода Змиевых.
 Беклемышев, Алексей Сергеевич (род. 1981) — российский режиссёр и актёр, экскурсовод, краевед.
 Беклемишева